BB-10, BB10 oder BB 10 steht für:
 Saint Philip (Barbados) (ISO-3166-2-Code), Parish auf Barbados, siehe ISO 3166-2:BB
 USS Maine (BB-10), US-amerikanisches Einheitslinienschiff
 BB10m, dänisches Segelboot
 Blackberry 10

Siehe auch:
 BBX

BB10